TV Paulista è stato un canale televisivo brasiliano, attivo per 14 anni dal 1952 al 1966, anno in cui, molto probabilmente fu ceduto a TV Globo.

Storia 
La data di accensione di TV Paulista, che nacque a San Paolo da cui prese il nome, viene fatta risalire alle prime ore della serata del 14 marzo 1952; si narra che in quella serata,  i cittadini brasiliani, oltre che alla frequenza di Rede Tupi, trovarono quella del numero 5, da dove partivano alcuni piccoli spettacoli, concerti e notiziari brevi. L'emittente è da considerarsi quindi come seconda rete televisiva a nascere in Brasile. Nonostante la sua precaria situazione (appartamento di circa 100 m2 usato come studio televisivo e macchine da ripresa familiari usate come videocamere), la fama del canale divenne molto grande, tuttavia Rede Paulista, assieme a TV Tupi e, a partire dal 1953, a Record TV, rappresenterà fino ai primi anni '60, l'unica disponibilità televisiva brasiliana.

Controversie 
TV Paulista iniziò a decadere già nel 1960, con la nascita della sua rete sorella Excelsior, fondata dallo stesso Victor Costa, in quanto la nuova arrivata televisiva proponeva ampi spazi al cinema e alle telenovelas, cosa che da un po' di tempo Paulista non faceva più. Dopo la morte di Costa il gruppo è passato in mano al figlio Victor Junior, che non riuscì a stabilire un giusto equilibrio per la rete. 

Il primo mistero che avvolse la rete fu quello dell'incendio all'ex quartiere generale di Paulista: secondo alcune indiscrezioni, l'incendio sarebbe di origine dolosa e quindi di materia criminale, innescato per ricevere un rimborso assicurativo per ampliare la sede e le attrezzature del canale. Tuttavia, questa teoria non è mai stata dimostrata, essendo una pura teoria della cospirazione.

Il secondo e principale mistero della TV Paulista fu la fantomatica acquisizione da parte di Rede Globo: Roberto Marinho, fondatore del potente network brasiliano, mostrò un'offerta di acquisto già nel 1965, ma senza successo; fu in seguito alla tragica inondazione del 1966, dove morirono più di 100 persone, che Marinho approfittò di nuovo di acquisire il canale, visti i buoni risultati di Globo nella copertura sui giorni della tragedia. Così, in un primo periodo la tv funzionava come TV Globo Paulista, per poi cambiare definitivamente nome in TV Globo San Paolo il 24 marzo 1966, giorno in cui Rede Paulisa chiuse i battenti a distanza di 14 anni e 10 giorni dalla fondazione.  Nei primi anni '80 iniziarono però a venire fuori alcuni dettagli loschi sull'acquisizione di Paulista: gli eredi di Ortiz Monteiro (il fondatore di TV Paulista) dichiararono in tribunale nel 2001 che non intendevano confermare la vendita, visto che Victor Costa Junior aveva venduto a Marinho qualcosa che "legalmente" non era suo. Già negli anni '90 gli eredi Monteiro avevano iniziato ad investigare sui loschi affari sul fronte di TV Paulista e venne fuori così che le firme erano tutte falsificate e che i nomi appartenevano a persone che erano decedute molto tempo prima del trasferimento. Dopo un travagliato processo, il 24 agosto 2010, la Corte superiore di giustizia ha dichiarato valida l'acquisizione da parte di Marinho. I Monteiro presentarono così un ulteriore ricorso che non venne accettato. Ad oggi il caso risulta archiviato e senza ricorsi.

Voci correlate 

 Rede Excelsior
 Rede Globo
 Televisione in Brasile
 Troféu Roquette Pinto

Reti televisive brasiliane